"Slatina" pode ser:
 Slatina, cidade romena
 Slatina (Novi Pazar), localidade na Sérvia
 Slatina (Prijepolje), localidade na Sérvia
 Slatina (Sopot), localidade na Sérvia
 Slatina (Šabac), localidade na Sérvia
 Slatina (Knjaževac), localidade na Sérvia
 Slatina (Bor), localidade na Sérvia
 Slatina (Jagodina), localidade na Sérvia
 Slatina (Ub), localidade na Sérvia
 Slatina (Loznica), localidade na Sérvia
 Slatina (Kruševac), localidade na Sérvia
 Slatina (Negotin), localidade na Sérvia
 Gornja Slatina (Leskovac), localidade na Sérvia
 Rogaška Slatina, localidade na Eslovénia
 Slatina (Svitavy), localidade checa
 Slatina (Morávia do Sul), localidade checa
 Slatina (Ústí nad Orlicí), localidade checa
 Slatina (Morávia-Silésia), localidade checa
 Slatina (Boêmia Central), localidade checa
 Slatina (Plzeň-sever), localidade checa
 Slatina (Klatovy), localidade checa
 Slatina (Ústí nad Labem), localidade checa
 Slatina nad Zdobnicí, localidade checa
 Slatina nad Úpou, localidade checa
 Slatina (Suceava), localidade romena
 Slatina-Timiș, localidade romena
 Bjala Slatina, localidade búlgara
 Slatina (Eslováquia)
 Slatina nad Bebravou, localidade na Eslováquia
 Zvolenská Slatina, localidade na Eslováquia

Desambiguações de topônimos